Hay dos aeropuertos en o cerca de Bălţi (Moldavia):
 Aeropuerto Internacional de Bălţi-Leadoveni.
 Aeropuerto de Bălţi-Ciudad'''.